One Love (альбом Давіда Гети)
 One Love (альбом Blue)
 One Love (альбом Dr Alban)
 One Love (пісня The Stone Roses)
 One Love (пісня Blue)
 One Love (пісня Давіда Гети)
 One Love (пісня Боба Марлі)
 One Love (фільм)